est un genre éteint de cynodontes probainognathiens carnivores ayant vécu du Trias moyen au Trias supérieur dans ce qui est actuellement le Brésil. Une seule espèce est connue, , décrite en 2011 à partir d'une mandibule partielle ayant des dents complètes découvert dans la formation de Santa Maria, situé au sein du bassin du Paraná dans l'état du Rio Grande do Sul.

Description 

L'holotype de Candelariodon barberenai, catalogué MMACR PV-0001-T, provient de la zone d'assemblage de Dinodontosaurus de la séquence Pinheros-Chiniquá, superséquence de Santa Maria. Elle correspond à la partie inférieure de la formation de Santa Maria et de la séquence Santa Maria 1 de Zerfass  (2003). L'affleurement qui a donné MMACR PV-0001-T est situé à environ  au sud de Candelária, Rio Grande do Sul, sud-est du Brésil, dans le Pinheiro, une zone dans laquelle plusieurs tétrapodes de la zone d'assemblage de Dinodontosaurus ont été découverts.

Classification 
Martinelli  (2017) ont effectué une analyse phylogénétique où Candelariodon a été récupéré comme taxon frère d'un clade formé par Protheriodon et Prozostrodontia ; un cladogramme de cette étude est présenté ci-dessous :

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Therapsida
 Cynodontia
 Probainognathia

Liens externes 

Taxon fossile décrit en 2011
Genre de cynodontes (nom scientifique)
Cynodonte du Trias
Paléontologie au Brésil
Probainognathia